Svatá liga bylo v dějinách Evropy 15. až 17. století označení řady různých mezinárodních spojenectví většinou iniciovaných papeži proti nepřátelům papežského státu. Jednotlivé svaté ligy vznikly v letech 1495, 1508, 1511, 1526, 1538, 1571, 1576 a 1684 a bývají odlišovány letopočtem vzniku.
 Svatá liga z roku 1495 čili Benátská liga byla aliance protivníků francouzského vlivu v Itálii, organizovaná papežem Alexandrem VI.. Skončila úspěšným vypuzením vojsk Karla VIII. z Itálie téhož roku.
 Liga z Cambrai zvaná též Svatá liga z roku 1508 byla krátkodobá aliance organizovaná papežem Juliem II. proti Benátské republice. 
 Svatá liga z roku 1511 byla opět organizována papežem Juliem II. proti francouzskému králi Ludvíku XII. a trvala pouze do Juliovy smrti roku 1513.
 Liga z Cognacu zvaná též Svatá liga z roku 1526 spojila Francii a několik italských států proti císařské moci v Itálii.
 Svatá liga z roku 1538 byla organizována Benátkami a papežem Pavlem III. proti Turkům. Skončila porážkou křesťanské flotily v námořní bitvě u Prevezy téhož roku.
 Svatá liga z roku 1571 v době pontifikátu Pia V. byla opět namířena proti Turkům a dosáhla významného vítězství v námořní bitvě u Lepanta. Skončila roku 1573 poté, co Benátky uzavřely separátní mír s Turky.
 Katolická či svatá liga vévody de Guise z roku 1576 bylo v poslední čtvrtině 16. století hnutí francouzské katolické šlechty a později i měšťanstva namířené proti francouzským kalvinistům, hugenotům.
 Svatá liga z roku 1684, v níž se pod záštitou papeže Inocence XI. spojily Svatá říše římská, Benátky a Polsko (a později se připojilo Rusko) dosáhla řady vítězství nad Turky a měla klíčový význam pro definitivní omezení osmanského vlivu v Evropě.

Papežský stát